Damiano Ciaccio, né le  à La Chaux-de-Fonds, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Après avoir commencé le hockey sur glace au HC La Chaux-de-Fonds, Damiano Ciaccio rejoint, en 2005, le HC Fribourg-Gottéron pour y finir sa formation. Barré par Sébastien Caron au poste de titulaire du club fribourgeois, Ciaccio est régulièrement prêté en LNB, au Young Sprinters HC et au HC La Chaux-de-Fonds. Le , il marque même un but avec le club du Littoral.

La situation change lors de la saison 2010-2011. Caron parti, et dans l'attente de l'arrivée de Cristobal Huet, Ciaccio commence en tant que titulaire. Malheureusement pour lui, il est auteur d'un mauvais match et perd sa place au profit de Pascal Caminada. Il est ensuite prêté au HC Bâle, avec qui il finit la saison.

Il quitte Fribourg-Gottéron au terme de la saison 2010-2011, d'un commun accord avec ses dirigeants et malgré un contrat encore valable, et rejoint le HC La Chaux-de-Fonds.

Carrière internationale 
Damiano Ciaccio a disputé un championnat du monde des moins de 18 ans en 2007, ainsi qu'aux mondiaux juniors 2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007 || Suisse U20 || LNB
| 1 || 60 ||  || 6,00 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || Young Sprinters HC || LNB 
| 32 || 1602 ||  || 4,94 ||  || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008|| Suisse U20 || LNB
| 5 || 248 ||  || 5,08 ||  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Young Sprinters HC || LNB 
| 19 || 1079 ||  || 3,67 ||  || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009|| Suisse U20 || LNB
| 5 || 306 ||  || 5,49 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || HC Fribourg-Gottéron || LNA
| 7 || 300 || 18 || 3,60 || 91,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010|| Young Sprinters HC || LNB 
| 2 || 120 ||  || 3,50 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010||HC La Chaux-de-Fonds || LNB
| 7 || 423 ||  || 2,55 ||  || 0 || 0 || 1 || 51 ||  || 7,1 ||  || 0 || 0 
|-
|2010-2011 || HC Fribourg-Gottéron || LNA 
| 2 || 84 || 8 || 5,69 || 20,0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2010-2011||HC Bâle || LNB
| 37 || 2247 ||  || 2,64 ||  || 1 || 6 || 4 || 249 ||  || 4,1 ||  || 0 || 0 
|-
| 2011-2012 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB
| 41 || 2351 ||  || 2,73 ||  || 4 || 2 || 14 || 923 ||  || 2,34 ||  || 2 || 0
|-
|2012-2013 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB
| 44 || 2598 ||  || 2,66 ||  || 5 || 20 || 7 || 428 ||  || 3,50 ||  || 0 || 0
|-
|2012-2013|| SC Langnau Tigers || LNA 
| - || - || - || - || - || - || - || 4 || 208 || 8 || 2,30 || 84,3 || 1 || 0
|-
| 2013-2014 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB
| 30 ||  || || 3,12 || || 0 || 2 || 10 || 560 || || 3,21 || || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || SC Langnau Tigers || LNB || 32|| || || 2,59|| || || 2|| 22|| || || || || || 
|-
| 2015-2016 || SC Langnau Tigers || LNA || 32|| || 98|| 3,31|| 90,6|| 2|| 6|| 10|| 589|| || 3,15|| 91,7|| 1|| 0
|-
| 2016-2017 || SC Langnau Tigers || LNA || 27|| || 74|| 3,11|| 91,4|| 1|| 2|| 2|| 126|| 9|| 4,27|| 85,0|| 0|| 0
|-
| 2017-2018 || SC Langnau Tigers || LNA || 17 || 820 || 34 || 2,48 || 91,3 || 2 || 0 ||5 || 297|| || 2,62||91,3 ||0 || 6
|-
| 2018-2019 || SC Langnau Tigers || LNA || 41 ||  ||  || 2,40 || 91,1 ||  ||  ||7 || || || 2,88||89,7 || || 
|-
| 2019-2020 || SC Langnau Tigers || LNA || 13 ||  ||  || 3,50 || 87,4 ||  ||  ||- || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 33 || || || 3,08 || 90,8 || 2  ||  ||- || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| HC Ambrì-Piotta || LNA ||  ||

En équipe de Suisse 

|2007|| Suisse -18 ans||CM -18 ans
|1||60|| ||3,01||89,3||0||0||
|-
|2009|| Suisse -20 ans ||CM -20 ans
|4||240|| ||1,25||93,7||0||2||Promu

Notes et références 

Naissance en février 1989
Naissance dans le canton de Vaud
Sportif neuchâtelois
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du Young Sprinters Hockey-Club
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du SC Langnau Tigers
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du HC Ambrì-Piotta